Cobaltnitrat steht für mehrere chemische Verbindungen zwischen Cobalt- und Nitrationen:

 Cobalt(II)-nitrat, Co(NO3)2
 Cobalt(III)-nitrat, Co(NO3)3